Das Finale des World Badminton Grand Prix 1983 fand vom 14. bis 18. Dezember in Istora Senayan, Jakarta, statt. Es war der Abschlusswettkampf der Grand-Prix-Serie der abgelaufenen Saison und die erste Auflage des World Badminton Grand Prix überhaupt. Das Preisgeld betrug 70.000 US-Dollar. Bei den ersten drei Veranstaltungen des WBGP von 1983 bis 1985 wurden im Gegensatz zu den späteren Turnieren nur das Herreneinzel und das Dameneinzel ausgetragen. Ab 1987 kamen die drei Doppeldisziplinen Herrendoppel, Damendoppel und Mixed hinzu. 

Es siegten in dieser Erstauflage Luan Jin und Li Lingwei aus China.

Finalrunde

Herreneinzel

Dameneinzel

Weblinks 
 http://newspapers.nl.sg/Digitised/Article.aspx?articleid=straitstimes19831217.2.12.4
 http://newspapers.nl.sg/Digitised/Article.aspx?articleid=straitstimes19831218.2.121.4
 http://newspapers.nl.sg/Digitised/Page/straitstimes19831219.1.31.aspx
 http://newspapers.nl.sg/Digitised/Page/straitstimes19831218.1.35.aspx
 https://badmintonmuseet.dk/wp-content/uploads/2019/07/1983_10.pdf

World Badminton Grand Prix 1983
Badmintonwettbewerb in Jakarta
1983